C22H32O4 – formula molecolare del butilidrossianisolo
C22H32O4 – formula molecolare dell'iloprost

Formule molecolari